Koponen ist der Familienname folgender Personen:

 Aune Kyllikki Koponen (* 1938), finnische Botanikerin
 Aulis Koponen (1906–1978), finnischer Fußballspieler
 Petteri Koponen (* 1988), finnischer Basketballspieler
 Tero Koponen (* 1977), finnischer Skispringer
 Timo Juhani Koponen (* 1939), finnischer Botaniker